Název Stadion republiky nosí:

 Stadion republiky (Jerevan) – fotbalový stadion v arménském hlavním městě Jerevanu;
 Stadion republiky (Kišiněv) – fotbalový stadion v moldavském hlavním městě Kišiněvě